Патиала:

 Патиала — город в индийском штате Пенджаб. 
 Патиала — округ в индийском штате Пенджаб.